Muñoz může být: 

 Agustín Muñoz Grandes (1896–1970), španělský generál
 Almudena Muñozová (* 1968), španělská judistka
 Antonio Muñoz Molina (* 1956), španělský spisovatel
 Dandeny Muñoz Mosquera (* 1965), kolumbijský zločinec
 Daniel Muñoz de la Nava (* 1982), španělský tenista
 Felipe Muñoz (* 1951), mexický plavec
 Manuel Muñoz (1928-2022), chilský fotbalista
 Miguel Ángel Muñoz (* 1983), španělský zpěvák
 Nicole Muñozová (* 1994), kanadská herečka
 Pedro Muñoz Seca (1881–1936), španělský dramatik
 Víctor Muñoz (* 1957), španělský fotbalista

Španělská příjmení